El término Johnstown en el estado de Nueva York de Estados Unidos puede hacer referencia a:
 Johnstown (pueblo), un pueblo en el Condado de Fulton.
 Johnstown (Nueva York), una ciudad situada cerca del pueblo de Johnstown, también el Condado de Fulton.

en:Johnstown, New York